Lagny est une commune française de l'Oise, en région Hauts-de-France ;
 Lagny-le-Sec est une commune française de l'Oise, en région Hauts-de-France ;
 Lagny-sur-Marne est une commune française de Seine-et-Marne, en région Île-de-France, située à environ 28 kilomètres à l'est de Paris ;
 l’Abbaye Saint-Pierre de Lagny était une abbaye dédiée à Saint-Pierre, située à Lagny-sur-Marne.